

Ходори —  село в Радомишльському районі Житомирської області

Ходори — село в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства